Galera o galea – grossa nave a remi usata fino al XVII secolo
 Galera – tipo di condanna del passato consistente nel remare in una galera; per estensione, nel linguaggio popolare moderno, è sinonimo di prigione
 Galera – comune della Spagna
 Galera o Gallia (Galija) – isola nell'arcipelago delle isole Brioni, in Croazia
 Galera – figura araldica
 Galera  – software legato ai database MySQL

Note

Pagine correlate 
La Galera

Altri progetti